Фінал Кубка Німеччини з футболу 2007 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2006—2007 відбувся 26 травня 2007 року. У поєдинку зустрілися «Штутгарт» та «Нюрнберг» із однойменних міст. Перемогу з рахунком 3:2 у додатковий час здобув «Нюрнберг».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Штутгарт»

«Нюрнберг»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2007 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2007
2007 у німецькому спорті